Vivgottoia – rodzaj widłonogów z rodziny Clausiidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 2013 roku przez zespół biologów: Il-Hoi Kim, Andreya Sikorskiego, Mylesa O'Reilly & Geoffa A. Boxhalla.

Gatunek
Vivgottoia garwoodi Kim, Sikorski, O'Reilly & Boxshall, 2013

Przypisy 

Clausiidae